Имеется три варианта каталогизации клавирных сонат Доменико Скарлатти. Наиболее полная нумерация всех 555 сонат предложена Ралфом Киркпатриком в 1953 году. Её обозначение — К. Обозначение L относится к изданию сонат Лонго (1909), а обозначение F — к Фадини (1978). Соотнесение этих нумераций можно увидеть в таблице.

Список клавирных сонат Доменико Скарлатти, в нумерации Ралфа Киркпатрика:

 K 1 — Соната ре минор, Allegro
 K 2 — Соната соль мажор, Presto
 K 3 — Соната ля минор, Presto
 K 4 — Соната соль минор, Allegro
 K 5 — Соната ре минор, Allegro
 K 6 — Соната фа мажор, Allegro
 K 7 — Соната ля минор, Presto
 K 8 — Соната соль минор, Allegro
 K 9 — Соната ре минор, Allegro
 K 10 — Соната ре минор, Presto
 K 11 — Соната до минор
 K 12 — Соната соль минор, Presto
 K 13 — Соната соль мажор, Presto
 K 14 — Соната соль мажор, Presto
 K 15 — Соната ми минор, Allegro
 K 16 — Соната си-бемоль мажор, Presto
 K 17 — Соната фа мажор, Presto
 K 18 — Соната ре минор, Presto
 K 19 — Соната фа минор, Allegro
 K 20 — Соната ми мажор, Presto
 K 21 — Соната ре мажор, Allegro
 K 22 — Соната до минор, Allegro
 K 23 — Соната ре мажор, Allegro
 K 24 — Соната ля мажор, Presto
 K 25 — Соната фа-диез минор, Allegro
 K 26 — Соната ля мажор, Presto
 K 27 — Соната си минор, Allegro
 K 28 — Соната ми мажор, Presto
 K 29 — Соната ре мажор, Presto
 K 30 — Соната соль минор («Кошачья фуга»), Moderato
 K 31 — Соната соль минор, Allegro
 K 32 — Соната ре минор, Aria
 K 33 — Соната ре мажор, Allegro
 K 34 — Соната ре минор, Larghetto
 K 35 — Соната соль минор, Allegro
 K 36 — Соната ля минор, Allegro
 K 37 — Соната соль минор, Allegro
 K 38 — Соната фа мажор, Allegro
 K 39 — Соната ля мажор, Allegro
 K 40 — Соната до минор, Minuetto
 K 41 — Соната ре минор, Andante moderato
 K 42 — Соната си-бемоль мажор, Minuetto
 K 43 — Соната соль минор, Allegrissimo
 K 44 — Соната фа мажор, Allegro
 K 45 — Соната ре мажор, Allegro
 K 46 — Соната ми мажор, Allegro
 K 47 — Соната си-бемоль мажор, Presto
 K 48 — Соната до минор, Presto
 K 49 — Соната до мажор, Presto
 K 50 — Соната фа минор, Allegro
 K 51 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 52 — Соната ре минор, Andante moderato
 K 53 — Соната ре мажор, Presto
 K 54 — Соната ля минор, Allegro
 K 55 — Соната соль мажор, Presto
 K 56 — Соната до минор, Allegro con spirito
 K 57 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 58 — Соната до минор, Fuga
 K 59 — Соната фа мажор, Allegro
 K 60 — Соната соль минор ,
 K 61 — Соната ля минор ,
 K 62 — Соната ля мажор, Allegro
 K 63 — Соната соль мажор, Capriccio: Allegro
 K 64 — Соната ре минор, Gavota: Allegro
 K 65 — Соната ля мажор, Allegro
 K 66 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 67 — Соната фа-диез минор, Allegro
 K 68 — Соната ми-бемоль мажор ,
 K 69 — Соната фа минор,
 K 70 — Соната си-бемоль мажор ,
 K 71 — Соната соль мажор, Allegro
 K 72 — Соната соль мажор, Allegro
 K 74 — Соната ля мажор, Allegro
 K 75 — Соната соль мажор, Allegro
 K 76 — Соната соль минор, Presto
 K 79 — Соната соль мажор, Allegrissimo
 K 80 — Соната соль мажор, Minuet
 K 82 — Соната фа мажор ,
 K 83 — Соната ля мажор ,
 K 84 — Соната до минор ,
 K 85 — Соната фа мажор ,
 K 86 — Соната до мажор, Andante moderato
 K 87 — Соната си минор ,
 K 92 — Соната ре минор ,
 K 93 — Соната соль минор, Fuga
 K 94 — Соната фа мажор, Minuet
 K 95 — Соната до мажор, Vivace
 K 96 — Соната ре мажор, Allegrissimo
 K 97 — Соната соль минор, Allegro
 K 98 — Соната ми минор, Allegrissimo
 K 99 — Соната до минор, Allegro
 K 100 — Соната до мажор, Allegro subbito
 K 101 — Соната ля мажор, Allegro
 K 102 — Соната соль минор, Allegro
 K 103 — Соната соль мажор, Allegrissimo
 K 104 — Соната соль мажор, Allegro
 K 105 — Соната соль мажор, Allegro
 K 106 — Соната фа мажор, Andante
 K 107 — Соната фа мажор, Allegro
 K 108 — Соната соль минор, Allegro
 K 109 — Соната ля минор, Andante adagio
 K 110 — Соната ля минор, Allegro
 K 111 — Соната соль минор, Allegro
 K 112 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 113 — Соната ля мажор, Vivo
 K 114 — Соната ля мажор, Con spirito e presto
 K 115 — Соната до минор, Allegro
 K 116 — Соната до минор, Allegro
 K 117 — Соната до мажор, Allegro
 K 118 — Соната ре мажор, Non presto
 K 119 — Соната ре мажор, Allegro
 K 120 — Соната ре минор, Allegrissimo
 K 121 — Соната соль минор, Allegrissimo
 K 122 — Соната ре мажор, Allegro
 K 123 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 124 — Соната соль мажор, Allegro
 K 125 — Соната соль мажор, Vivo
 K 126 — Соната до мажор, Allegro
 K 127 — Соната ля-бемоль мажор, Allegro
 K 128 — Соната си-бемоль минор, Allegro
 K 129 — Соната до минор, Allegro
 K 130 — Соната ля-бемоль мажор, Allegro
 K 131 — Соната си-бемоль минор, Allegro
 K 132 — Соната до мажор, Andante
 K 133 — Соната до мажор, Allegro
 K 134 — Соната ми мажор, Allegro
 K 135 — Соната ми мажор, Allegro
 K 136 — Соната ми мажор, Allegro
 K 137 — Соната ре мажор, Allegro
 K 138 — Соната ре минор, Allegro
 K 139 — Соната до минор, Presto
 K 140 — Соната ре мажор, Allegro
 K 141 — Соната ре минор, Allegro
 K 142 — Соната фа-диез минор, Allegro
 K 143 — Соната до мажор, Allegro
 K 144 — Соната соль мажор, Cantabile
 K 145 — Соната ре мажор, Allegro non presto
 K 146 — Соната соль мажор,
 K 147 — Соната ми минор,
 K 148 — Соната ля минор, Andante
 K 149 — Соната ля минор, Allegro
 K 150 — Соната фа мажор, Allegro
 K 151 — Соната фа мажор, Andante Allegro
 K 152 — Соната соль мажор, Allegro
 K 153 — Соната соль мажор,
 K 154 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 155 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 156 — Соната до мажор, Allegro
 K 157 — Соната до мажор, Allegro
 K 158 — Соната до минор,
 K 159 — Соната до мажор, Allegro
 K 160 — Соната ре мажор, Allegro
 K 161 — Соната ре мажор, Allegro
 K 162 — Соната ми мажор, Andante
 K 163 — Соната ми мажор, Allegro
 K 164 — Соната ре мажор, Andante moderato
 K 165 — Соната до мажор, Andante
 K 166 — Соната до мажор, Allegro ma non molto
 K 167 — Соната фа мажор, Allegro
 K 168 — Соната фа мажор, Vivo
 K 169 — Соната соль мажор, Allegro con spirito
 K 170 — Соната до мажор, Andante moderato e cantabile
 K 171 — Соната соль мажор, Allegro
 K 172 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 173 — Соната си минор, Allegro
 K 174 — Соната до минор, Allegro
 K 175 — Соната ля минор, Allegro
 K 176 — Соната ре минор, Cantabile andante
 K 177 — Соната ре мажор, Andante moderato
 K 178 — Соната ре мажор, Vivo
 K 179 — Соната соль минор, Allegro
 K 180 — Соната соль мажор, Allegro vivo
 K 181 — Соната ля мажор, Allegro
 K 182 — Соната ля мажор, Allegro
 K 183 — Соната фа минор, Allegro
 K 184 — Соната фа минор, Allegro
 K 185 — Соната фа минор, Andante
 K 186 — Соната фа минор, Allegro
 K 187 — Соната фа минор, Allegro
 K 188 — Соната ля минор, Allegro
 K 189 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 190 — Соната си-бемоль мажор, Vivo
 K 191 — Соната ре минор, Allegro
 K 192 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 193 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 194 — Соната фа мажор, Andante
 K 195 — Соната фа мажор, Vivo
 K 196 — Соната соль минор, Allegro
 K 197 — Соната си минор, Andante
 K 198 — Соната ми минор, Allegro
 K 199 — Соната до мажор,
 K 200 — Соната до мажор, Allegro
 K 201 — Соната соль мажор, Vivo
 K 202 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 203 — Соната ми минор, Vivo non molto
 K 204a — Соната фа минор, Allegro
 K 204b — Соната фа минор, Allegro
 K 205 — Соната фа мажор, Vivo
 K 206 — Соната ми мажор, Andante
 K 207 — Соната ми мажор, Allegro
 K 208 — Соната ля мажор, Andante e cantabile
 K 209 — Соната ля мажор, Allegro
 K 210 — Соната соль мажор, Andante
 K 211 — Соната ля мажор, Andantino
 K 212 — Соната ля мажор, Allegro molto
 K 213 — Соната ре минор, Andante
 K 214 — Соната ре мажор, Vivo
 K 215 — Соната ми мажор, Andante
 K 216 — Соната ми мажор, Allegro
 K 217 — Соната ля минор, Andante
 K 218 — Соната ля минор, Vivo
 K 219 — Соната ля мажор, Andante
 K 220 — Соната ля мажор, Allegro
 K 221 — Соната ля мажор, Allegro
 K 222 — Соната ля мажор, Vivo
 K 223 — Соната ре мажор, Allegro
 K 224 — Соната ре мажор, Vivo
 K 225 — Соната до мажор, Allegro
 K 226 — Соната до минор, Allegro
 K 227 — Соната си минор, Allegro
 K 228 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 229 — Соната си-бемоль мажор, Allegro vivo
 K 230 — Соната до минор, Allegro
 K 231 — Соната до мажор, Allegro
 K 232 — Соната ми минор, Andante
 K 233 — Соната ми минор, Allegro
 K 234 — Соната соль минор, Andante
 K 235 — Соната соль мажор, Allegro
 K 236 — Соната ре мажор, Allegro
 K 237 — Соната ре мажор, Allegro
 K 238 — Соната фа минор, Andante
 K 239 — Соната фа минор, Allegro
 K 240 — Соната соль мажор, Allegro
 K 241 — Соната соль мажор, Allegro
 K 242 — Соната до мажор, Vivo
 K 243 — Соната до мажор, Allegro
 K 244 — Соната си мажор, Allegro
 K 245 — Соната си мажор, Allegro
 K 246 — Соната до-диез минор, Allegro
 K 247 — Соната до-диез минор, Allegro
 K 248 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 249 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 250 — Соната до мажор, Allegro
 K 251 — Соната до мажор, Allegro
 K 252 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 253 — Соната ми-бемоль мажор,
 K 254 — Соната до минор, Allegro
 K 255 — Соната до мажор, Allegro
 K 256 — Соната фа мажор, Andante
 K 257 — Соната фа мажор, Allegro
 K 258 — Соната ре мажор, Andante
 K 259 — Соната соль мажор, Andante
 K 260 — Соната соль мажор, Allegro
 K 261 — Соната си мажор, Allegro
 K 262 — Соната си мажор, Vivo
 K 263 — Соната ми минор, Andante
 K 264 — Соната ми мажор, Vivo
 K 265 — Соната ля минор, Allegro
 K 266 — Соната си-бемоль мажор, Andante
 K 267 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 268 — Соната ля мажор, Allegro
 K 269 — Соната ля мажор, Allegro
 K 270 — Соната до мажор,
 K 271 — Соната до мажор, Vivo
 K 272 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 273 — Соната си-бемоль мажор, Vivo
 K 274 — Соната фа мажор, Andante
 K 275 — Соната фа мажор, Allegro
 K 276 — Соната фа мажор, Allegro
 K 277 — Соната ре мажор, Cantabile andantino
 K 278 — Соната ре мажор, Con velocita
 K 279 — Соната ля мажор, Andante
 K 280 — Соната ля мажор, Allegro
 K 281 — Соната ре мажор, Andante
 K 282 — Соната ре мажор, Allegro
 K 283 — Соната соль мажор, Andante allegro
 K 284 — Соната соль мажор, Allegro
 K 285 — Соната ля мажор, Andante allegro
 K 286 — Соната ля мажор, Allegro
 K 287 — Соната ре мажор, Andante allegro
 K 288 — Соната ре мажор, Allegro
 K 289 — Соната соль мажор, Allegro
 K 290 — Соната соль мажор, Allegro
 K 291 — Соната ми минор, Andante
 K 292 — Соната ми минор, Allegro
 K 293 — Соната си минор, Allegro
 K 294 — Соната ре минор, Andante
 K 295 — Соната ре минор, Allegro
 K 296 — Соната фа мажор, Andante
 K 297 — Соната фа мажор, Allegro
 K 298 — Соната ре мажор, Allegro
 K 299 — Соната ре мажор, Allegro
 K 300 — Соната ля мажор, Andante
 K 301 — Соната ля мажор, Allegro
 K 302 — Соната до минор, Andante
 K 303 — Соната до минор, Allegro
 K 304 — Соната соль мажор, Andante cantabile
 K 305 — Соната соль мажор, Allegro
 K 306 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 307 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 308 — Соната до мажор, Cantabile
 K 309 — Соната до мажор, Allegro
 K 310 — Соната си-бемоль мажор, Andante
 K 311 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 312 — Соната ре мажор, Allegro
 K 313 — Соната ре мажор, Allegro
 K 314 — Соната соль мажор, Allegro
 K 315 — Соната соль минор, Allegro
 K 316 — Соната фа мажор, Allegro
 K 317 — Соната фа мажор, Allegrissimo
 K 318 — Соната фа-диез мажор, Andante
 K 319 — Соната фа-диез мажор, Allegro
 K 320 — Соната ля мажор, Allegro
 K 321 — Соната ля мажор,
 K 322 — Соната ля мажор, Allegro
 K 323 — Соната ля мажор, Allegro
 K 324 — Соната соль мажор, Andante
 K 325 — Соната соль мажор, Con velocita
 K 326 — Соната до мажор, Allegro
 K 327 — Соната до мажор, Allegro
 K 328 — Соната соль мажор, Andante comodo
 K 329 — Соната до мажор, Allegro
 K 330 — Соната до мажор, Allegro
 K 331 — Соната си-бемоль мажор, Andante
 K 332 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 333 — Соната ре мажор, Allegro
 K 334 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 335 — Соната ре мажор, Allegro
 K 336 — Соната ре мажор, Allegro
 K 337 — Соната соль мажор, Allegro
 K 338 — Соната соль мажор, Allegro
 K 339 — Соната до мажор, Allegro
 K 340 — Соната до мажор, Allegro
 K 341 — Соната ля минор, Allegro
 K 342 — Соната ля мажор, Allegro
 K 343 — Соната ля мажор, Allegro andante
 K 344 — Соната ля мажор, Allegro
 K 345 — Соната ре мажор, Allegro
 K 346 — Соната ре мажор, Allegro
 K 347 — Соната соль минор, Moderato e cantabile
 K 348 — Соната соль мажор, Prestissimo
 K 349 — Соната фа мажор, Allegro
 K 350 — Соната фа мажор, Allegro
 K 351 — Соната си-бемоль мажор, Andante
 K 352 — Соната ре мажор, Allegro
 K 353 — Соната ре мажор, Allegro
 K 354 — Соната фа мажор, Andante
 K 355 — Соната фа мажор, Allegro
 K 356 — Соната до мажор, Con spirito andante
 K 357 — Соната до мажор, Allegro
 K 358 — Соната ре мажор, Allegro
 K 359 — Соната ре мажор, Allegrissimo
 K 360 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 361 — Соната си-бемоль мажор, Allegrissimo
 K 362 — Соната до минор, Allegro
 K 363 — Соната до минор, Presto
 K 364 — Соната фа минор, Allegro
 K 365 — Соната фа минор, Allegro
 K 366 — Соната фа мажор, Allegro
 K 367 — Соната фа мажор, Presto
 K 368 — Соната ля мажор, Allegro
 K 369 — Соната ля мажор, Allegro
 K 370 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 371 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 372 — Соната соль мажор, Allegro
 K 373 — Соната соль минор, Presto e fugato
 K 374 — Соната соль мажор, Andante
 K 375 — Соната соль мажор, Allegro
 K 376 — Соната си минор, Allegro
 K 377 — Соната си минор, Allegrissimo
 K 378 — Соната фа мажор, Allegro
 K 379 — Соната фа мажор, Minuet
 K 380 — Соната ми мажор, Andante commodo
 K 381 — Соната ми мажор, Allegro
 K 382 — Соната ля минор, Allegro
 K 383 — Соната ля минор, Allegro
 K 384 — Соната до мажор, Cantabile andante
 K 385 — Соната до мажор, Allegro
 K 386 — Соната фа минор, Presto
 K 387 — Соната фа минор, Veloce e fugato
 K 388 — Соната ре мажор, Presto
 K 389 — Соната ре мажор, Allegro
 K 390 — Соната соль мажор, Allegro
 K 391 — Соната соль мажор, Minuet
 K 392 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 393 — Соната си-бемоль мажор, Minuet
 K 394 — Соната ми минор, Allegro
 K 395 — Соната ми мажор, Allegro
 K 396 — Соната ре минор, Andante
 K 397 — Соната ре мажор, Minuet
 K 398 — Соната до мажор, Andante
 K 399 — Соната до мажор, Allegro
 K 400 — Соната ре мажор, Allegro
 K 401 — Соната ре мажор, Allegro
 K 402 — Соната до минор, Andante
 K 403 — Соната ми мажор, Allegro
 K 404 — Соната ля мажор, Andante
 K 405 — Соната ля мажор, Allegro
 K 406 — Соната до мажор, Allegro
 K 407 — Соната до мажор, Allegro
 K 408 — Соната си минор, Andante
 K 409 — Соната си минор, Allegro
 K 410 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 411 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 412 — Соната соль мажор, Allegro
 K 413 — Соната соль мажор, Allegro
 K 414 — Соната ре мажор, Allegro
 K 415 — Соната ре мажор, «»" Pastoral Allegro "«»
 K 416 — Соната ре мажор, Presto
 K 417 — Соната ре минор, Allegro moderato
 K 418 — Соната фа мажор, Allegro
 K 419 — Соната фа мажор, Piu tosto presto che allegro
 K 420 — Соната до мажор, Allegro
 K 421 — Соната до мажор, Allegro
 K 422 — Соната до мажор, Allegro
 K 423 — Соната до мажор, Presto
 K 424 — Соната соль мажор, Allegro
 K 425 — Соната соль мажор, Allegro molto
 K 426 — Соната соль минор, Andante
 K 427 — Соната соль мажор, Presto
 K 428 — Соната ля мажор, Allegro
 K 429 — Соната ля мажор, Allegro
 K 430 — Соната ре мажор, Non presto ma a tempo di ballo
 K 431 — Соната соль мажор, Allegro
 K 432 — Соната соль мажор, Allegro
 K 433 — Соната соль мажор, Vivo
 K 434 — Соната ре минор, Andante
 K 435 — Соната ре мажор, Allegro
 K 436 — Соната ре мажор, Allegro
 K 437 — Соната фа мажор, Andante commodo
 K 438 — Соната фа мажор, Allegro
 K 439 — Соната си-бемоль мажор, Moderato
 K 440 — Соната си-бемоль мажор, Minuet
 K 441 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 442 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 443 — Соната ре мажор, Allegro
 K 444 — Соната ре минор, Allegrissimo
 K 445 — Соната фа мажор, Allegro
 K 446 — Соната фа мажор, Pastorale Allegrissimo
 K 447 — Соната фа-диез минор, Allegro
 K 448 — Соната фа-диез минор, Allegro
 K 449 — Соната соль мажор, Allegro
 K 450 — Соната соль минор, Allegrissimo
 K 451 — Соната ля минор, Allegro
 K 452 — Соната ля мажор, Andante allegro
 K 453 — Соната ля минор, Andante
 K 454 — Соната соль мажор, Andante spiritoso
 K 455 — Соната соль мажор, Allegro
 K 456 — Соната ля мажор, Allegro
 K 457 — Соната ля мажор, Allegro
 K 458 — Соната ре мажор, Allegro
 K 459 — Соната ре мажор, Allegro
 K 460 — Соната до мажор, Allegro
 K 461 — Соната до мажор, Allegro
 K 462 — Соната фа минор, Andante
 K 463 — Соната фа минор, Molto allegro
 K 464 — Соната до мажор, Allegro
 K 465 — Соната до мажор, Allegro
 K 466 — Соната фа минор, Andante moderato
 K 467 — Соната фа минор, Allegrissimo
 K 468 — Соната фа мажор, Allegro
 K 469 — Соната фа мажор, Allegro molto
 K 470 — Соната соль мажор, Allegro
 K 471 — Соната соль мажор, Minuet
 K 472 — Соната си-бемоль мажор, Andante
 K 473 — Соната си-бемоль мажор, Allegro molto
 K 474 — Соната ми-бемоль мажор, Andante e cantabile
 K 475 — Соната ми-бемоль мажор, Allegrissimo
 K 476 — Соната соль минор, Allegro
 K 477 — Соната соль мажор, Allegrissimo
 K 478 — Соната ре мажор, Andante e cantabile
 K 479 — Соната ре мажор, Allegrissimo
 K 480 — Соната ре мажор, Presto
 K 481 — Соната фа минор, Andante e cantabile
 K 482 — Соната фа мажор, Allegrissimo
 K 483 — Соната фа мажор,
 K 484 — Соната фа мажор, Allegro
 K 485 — Соната до мажор, Andante e cantabile
 K 486 — Соната до мажор, Allegro
 K 487 — Соната до мажор, Allegro
 K 488 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 489 — Соната си-бемоль мажор,
 K 490 — Соната ре мажор, Cantabile
 K 491 — Соната ре мажор, Allegro
 K 492 — Соната ре мажор, Presto
 K 493 — Соната соль мажор, Allegro
 K 494 — Соната соль мажор, Allegro
 K 495 — Соната ми мажор, Allegro
 K 496 — Соната ми мажор, Allegro
 K 497 — Соната си минор, Allegro
 K 498 — Соната си минор, Allegro
 K 499 — Соната ля мажор, Andante
 K 500 — Соната ля мажор, Allegro
 K 501 — Соната до мажор, Allegretto
 K 502 — Соната до мажор, Allegro
 K 503 — Соната си-бемоль мажор, Allegretto
 K 504 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 505 — Соната фа мажор, Allegro non presto
 K 506 — Соната фа мажор, Allegro
 K 507 — Соната ми-бемоль мажор, Andantino cantabile
 K 508 — Соната ми-бемоль мажор, Allegro
 K 509 — Соната ре мажор, Allegro
 K 510 — Соната ре минор, Allegro molto
 K 511 — Соната ре мажор, Allegro
 K 512 — Соната ре мажор, Allegro
 K 513 — Соната до мажор, Pastorale Moderato
 K 514 — Соната до мажор, Allegro
 K 515 — Соната до мажор, Allegro
 K 516 — Соната ре минор, Allegretto
 K 517 — Соната ре минор, Prestissimo
 K 518 — Соната фа мажор, Allegro
 K 519 — Соната фа минор, Allegro assai
 K 520 — Соната соль мажор, Allegretto
 K 521 — Соната соль мажор, Allegro
 K 522 — Соната соль мажор, Allegro
 K 523 — Соната соль мажор, Allegro
 K 524 — Соната фа мажор, Allegro
 K 525 — Соната фа мажор, Allegro
 K 526 — Соната до минор, Allegro comodo
 K 527 — Соната до мажор, Allegro assai
 K 528 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 529 — Соната си-бемоль мажор, Allegro
 K 530 — Соната ми мажор, Allegro
 K 531 — Соната ми мажор, Allegro
 K 532 — Соната ля минор,
 K 533 — Соната ля мажор, Allegro assai
 K 534 — Соната ре мажор, Cantabile
 K 535 — Соната ре мажор, Allegro
 K 536 — Соната ля мажор, Cantabile
 K 537 — Соната ля мажор, Prestissimo
 K 538 — Соната соль мажор, Allegretto
 K 539 — Соната соль мажор, Allegro
 K 540 — Соната фа мажор, Allegretto
 K 541 — Соната фа мажор, Allegretto
 K 542 — Соната фа мажор, Allegretto
 K 543 — Соната фа мажор, Allegro
 K 544 — Соната си-бемоль мажор, Cantabile
 K 545 — Соната си-бемоль мажор, Prestissimo
 K 546 — Соната соль минор, Cantabile
 K 547 — Соната соль мажор, Allegro
 K 548 — Соната до мажор, Allegretto
 K 549 — Соната до мажор, Allegro
 K 550 — Соната си мажор, Allegretto
 K 551 — Соната си мажор, Allegro
 K 552 — Соната ре минор, Allegretto
 K 553 — Соната ре минор, Allegro
 K 554 — Соната фа мажор, Allegretto
 K 555 — Соната фа минор, Allegro

 
Списки музыкальных произведений